Waterston se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Waterston
 John MacLaren Waterston